North е първи демо албум на полската NS black metal група Kataxu, издаден на 22 юни 1995 година от Dagon Productions. Времетраенето на албума е 21 минути и 20 секунди.

Изпълнители 
 Piąty – вокал, бас, клавиши
 Maro – барабани
 Marsel – китара

Трак листа

Външни препратки 
 North // Encyclopaedia Metallum 
 North // Metal Kingdom 
 North // Spirit of metal 

Албуми на Kataxu
Музикални албуми от 1995 година